

Persone
 Aldo Finzi – compositore italiano
 Aldo Finzi – matematico italiano
 Aldo Finzi – militare, dirigente sportivo, politico e partigiano italiano
 Amalia Ercoli-Finzi – ingegnere italiana
 Arrigo Finzi – fisico italiano naturalizzato israeliano
 Bruno Finzi – ingegnere, matematico, rettore e fisico italiano
 Cesare Finzi – matematico italiano
 Daniele Finzi Pasca – attore, regista e coreografo svizzero
 Ennio Finzi – pittore italiano
 Gerald Finzi – compositore inglese
 Giuseppe Finzi – patriota e politico italiano
 Giuseppina Finzi-Magrini – soprano italiano
 Jacopo Finzi – psichiatra italiano
 Leo Finzi – ingegnere e professore universitario italiano
 Marco Finzi – imprenditore e politico italiano
 Mario Finzi – magistrato, pianista e musicista italiano
 Paolo Vita-Finzi – ambasciatore e giornalista italiano
 Roberto Finzi – storico italiano
 Salomone ben Eliakim Finzi – rabbino italiano
 Silvia Vegetti Finzi – psicologa italiana

Personaggi immaginari
 Riccardo Finzi – personaggio letterario e cinematografica creato da Max Bunker

Altro
 Giuseppe Finzi – sommergibile della Regia Marina
 Il giardino dei Finzi-Contini – romanzo di Giorgio Bassani
 Il giardino dei Finzi-Contini – film di Vittorio De Sica ispirato al romanzo omonimo
 Parco di Villa Finzi – parco di Milano